John Cummings (1943–2017) brit politikus, parlamenti képviselő
 John Cummings (1944) skót labdarúgó
 John Cummings (?) skót zenész, zenei producer